Kustos (von lateinisch custos „Aufseher, Hüter, Wächter“) steht für:

 Beruf des Kustos, siehe Kurator (Museum)
 Domkustos, Hüter eines Kirchengebäudes und -schatzes
 Vorsteher einer Kustodie im Franziskanerorden, siehe Kustodie (Franziskanerorden)

 im Druckwesen die Kennzeichnung von Lagen oder Druckbögen, siehe Kustode (Buchherstellung)

Siehe auch:
 Custos (Begriffsklärung)
 Kuster (Begriffsklärung)
 Küster (Begriffsklärung)
 Kustode (Begriffsklärung)
 Kustodie (Begriffsklärung)